Ауспиц (Аушпиц; ):

Топоним 
 Ауспиц — немецкое название города  в Южной Моравии, Чехия.

Фамилия 
 Ауспиц, Генрих (1835—1886) — австрийский врач-дерматолог
  (1803—1880) — австрийский хирург
 Ауспиц, Рудольф (1837—1906) — австрийский экономист и политик

См. также 
 Дворец Либен-Ауспиц — здание в центре Вены

Примечания